Дарасу́н может означать:

 Дарасун — посёлок городского типа в Карымском районе Забайкальского края Российской Федерации.
 Курорт-Дарасун — курортный посёлок городского типа в Карымском районе Забайкальского края Российской Федерации.
 Дарасун — название посёлока городского типа Вершино-Дарасунский в Тунгокоченском районе Забайкальского края Российской Федерации до 1954 года.